All Creatures Great and Small (1978), Britse tv-serie die liep van 1978 tot en met 1990
 All Creatures Great and Small (2020), Britse tv-serie sinds 2020, remake van bovenstaande